Can Fàbrega o Mas Fàbrega, masia al poble empordanès de Monells 
 Can Fàbrega (Cabanelles), mas al municipi de Cabanelles (Alt Empordà) 
 Can Fàbrega (Canet d'Adri), edifici al Gironès
 Can Fàbrega (Torroella de Fluvià), masia de grans dimensions del municipi de Torroella de Fluvià (Alt Empordà)